Хлопоманы (от  «крестьянин, мужик»; казакофильство) — название молодых выходцев из польских или ополяченных шляхетских семей на Правобережной Украине и, в меньшей степени, в Белоруссии XIX века, которые в силу своих народнических убеждений отказывались от социальной и культурной солидарности со своим сословием и стремились сблизиться с местным крестьянством. С польской стороны термин носил пренебрежительный оттенок.

Наиболее последовательные хлопоманы переходили из католичества в православие, что приветствовалось российскими властями. В то же время, отношение властей к хлопоманам было настороженным в связи с неблагонадёжностью их социальных воззрений. Многие хлопоманы были тесно связаны с украинофильством и повлияли на развитие украинского национального движения.

К хлопоманам относились такие известные деятели украинофильства как Владимир Антонович, Фадей Рыльский, Павел Чубинский, Павел Житецкий, Фома Падура и другие.

Примечания 

Польско-украинские отношения
Народничество
Украинофильство
Политические идеи и идеологии на Украине